Мондольфо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.

Население составляет 11 879 человек (2008 г.), плотность населения составляет 524 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 61037. Телефонный код — 0721.

Покровительницей коммуны почитается святая Иустина, празднование 26 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mondolfo.pu.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/